Nassim Amaouche, un réalisateur français ;
 Yacine Amaouche (1979 -), un joueur de football algérien ;
 Hakim Amaouche, un joueur de football algérien.